Sulosaari kan syfta på följande platser:

Finland 

 Sulosaari (ö i Södra Savolax, Nyslott), 
 Sulosaari (ö i Södra Savolax, Pieksämäki), 
 Sulosaari (ö i Päijänne-Tavastland), Lahtis, 

Robotskapade Finlandförgreningar